Le titre « Le Sang des innocents » peut désigner :
 Le Sang des innocents, téléfilm de Miguel Courtois, 1983
 Le Sang des innocents (Non ho sonno), un film italien réalisé par Dario Argento, sorti en 2001.